Das Chang-SAT ITF Pro Circuit 2 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Phuket. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 27. April bis 4. Mai 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Phuket (Stadt)